Le elezioni presidenziali in Kirghizistan del 2011 si tennero il 30 ottobre.

Risultati

Collegamenti esterni

2011
Kirghizistan